Chaerophyllum sativum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Chaerophyllum sativum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
sativum